John Bauer (1882-1918) – pittore svedese
 John Bauer (1932) – giocatore di football americano statunitense
 John Bauer (1969) – sciatore statunitense